Il singolare del torneo di tennis Colgate Series Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-2, 6-2.

Tabellone

Fase a gironi

Gruppo 1

Gruppo 2

Fase finale

Collegamenti esterni 

Colgate Series Championships 1981